Ribb kan avse:

Ribb – ett tunnare uppsågat virke av lägre kvalitet, se läkt
 Spisa Ribb – en servis tillverkad av Gustavsbergs porlinsfabrik